Вулиця Заклинських — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Заклинських — вулиця в місті Івано-Франківськ.
 Вулиця Заклинських — вулиця в місті Львів.

Вулиці, названі на честь людей